Název Boudy má více sídel:
 Boudy – obec v okrese Písek
 Boudy (hradiště) – pravěké hradiště u této vesnice
 Boudy (Skryje) – část obce Skryje v okrese Brno-venkov
 Boudy (Jesenice) – část obce Jesenice v okrese Příbram. Tvoří ji osady Přední Boudy a Zadní Boudy

nebo je součástí jejich názvu:
 Hrnčířské Boudy – krkonošská enkláva, část obce Černý Důl
 Klínové Boudy – krkonošská enkláva, část města Špindlerův Mlýn
 Pomezní Boudy – hraniční přechod u obce Malá Úpa v okrese Trutnov
 Portášovy Boudy – krkonošská enkláva, část města Pec pod Sněžkou
 Thámovy Boudy – krkonošská enkláva, část města Pec pod Sněžkou

nebo je součástí označení specifické skupiny budov:
 Jestřábí boudy – pozdější název pro zaniklá krkonošská kasárna
 Sněžné boudy – dvojice krkonošských bud na území města Žacléře
… a mnoho dalších samot a bud.